SECS steht für:

SEMI Equipment Communication Standard, Kommunikationsstandard für Computer und Geräte in der verarbeitenden Industrie
SECS (Satellit), militärischer Kommunikationssatellit

SECS